Das $50,000 Suzhou 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Suzhou (Anhui). Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 16. bis 23. Oktober 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Suzhou (Anhui)